«Шофёр на один рейс» — советский комедийный, двухсерийный художественный телефильм режиссёра Вадима Зобина, снятый в  году на творческом объединении «Экран».

Сюжет 

Крымчанка Софья Макаровна, руководитель комплексной бригады из 18 механизаторов, приезжает в Москву на запись телепередачи. Возвращаться приходится поздно ночью, когда транспорт уже не ходит. Подвозит её водитель поливальной машины Михаил Антонович Артюхин. Софья Макаровна, получившая премию, просит Михаила Антоновича посоветовать с покупкой автомобиля, который дарит своей дочери и зятю к свадьбе. Но так как никто авто не водит, Михаил Антонович становится водителем для «Волги» ГАЗ-22 (универсал) по дороге от Москвы до Крыма.

В ролях

В главных ролях 
 Лидия Федосеева-Шукшина — Софья Макаровна Тишанова
 Олег Ефремов — Михаил Антонович Артюхин, шофёр
 Лидия Сухаревская — Елизавета Максимовна Франжье, дама-француженка с русскими корнями

В ролях 
 Наталья Вавилова — Лиля, дочь Софьи Макаровны
 Юрий Дуванов — Пётр Артюхин, сын Михаила Антоновича, студент-музыкант. Его песню «Из дома вышел человек» исполнил Олег Анофриев
 Вадим Андреев — Саня, зять Софьи Тишановой
 Валентина Якунина — Валя, музыкант-дирижёр
 Любовь Соколова — Варвара Семёновна
 Наталья Кустинская — Маша, хозяйка 24-й «Волги»
 Владимир Сошальский — Павел Ефремович Тишанов, бывший муж Софьи Макаровны
 Владимир Прохоров — Игнатий Петрович
 Георгий Георгиу — Иннокентий Павлович, попутчик Маши

В эпизодах 
 Картлос Марадишвили — Картлос, водитель грузовика «КрАЗ»
 Владимир Бурлаков — шофёр автопарка
 Александр Мягченков — Иван Гусаров, композитор
 Михаил Жиров — шофёр автопарка
 Виталий Леонов — шофёр автопарка
 Александр Назаров — продавец «22-й Волги»
 Юрий Глазунов-Марцоли — автомобилист
 Константин Левашов
 Н. Ессаулова
 Валентина Каратаева — администратор в гостинице

Съёмочная группа 

 Сценарий Афанасия Салынского
 Режиссёр-постановщик — Вадим Зобин
 Оператор-постановщик — Владимир Трофимов
 Художник-постановщик — Юрий Углов
 Композитор — Борис Фрумкин
 Стихи Самуила Маршака, Даниила Хармса
 Звукооператор — О. Соломонов
 Режиссёр — Н. Конюшев
 Оператор — В. Лехман
 Костюмы — А. Колегаев
 Грим — Н. Фастенко
 Монтаж — Н. Будник
 Ассистенты:
 режиссёра — А. Карташова, Т. Строева
 оператора — С. Большаков
 художника — М. Вахромцев
 Комбинированные съёмки:
 оператор — Ю. Корох
 художник — А. Михайлов
 Инструментальный ансамбль «Мелодия»
 Дирижёр — Георгий Гаранян
 Редактор — М. Темякова
 Музыкальный редактор — Л. Черницкая
 Консультанты — А. Большаков, Р. Дианкин
 Административная группа: Б. Васильев, С. Ершова, В. Колышкин
 Мастер по свету — А. Евграфьев
 Директор картины — Асхат Муртазин

Литература 
 Андреев Ф. — Четверо в одной «Волге» (Телевиз. худож. фильм «Шофёр на один рейс») // Литературная газета, 3 марта 1982. — с. 8

Ссылки 
 «Шофёр на один рейс» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Шофёр на один рейс» на Рускино.ру
  

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1981 года
Фильмы ТО «Экран»
Телекомедии СССР
Телефильмы-мелодрамы СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы о водителях
Фильмы о Москве
Фильмы о Крыме
Роуд-муви